Le mot « leak » est utilisé dans plusieurs contextes.

 L'anglicisme «  »  désigne plus spécifiquement une fuite d'information, par exemple :
 Offshore Leaks, depuis 2013 ;
 Luxembourg Leaks, en 2014 ;
 Football Leaks, en 2016 et 2018.

 En indonésien et en néerlandais, un Leak   est une créature surnaturelle du folklore de Bali.

 Leak Bros. est un groupe de hip-hop américain.

  , film néerlandais de Jean Van de Velde, sorti en 2000 ;
 , film d'horreur indonésien dont le titre se réfère au Leyak, sorti en 2007 ;
 , EP de Lil Wayne, sorti en 2007 ;
 , EP d'Atmosphere, sorti en 2009.

Voir aussi